Nafta, derivado de petróleo
Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, cuja sigla em inglês é NAFTA
Nefta, cidade do sul da Tunísia